Arjtaweekul ist der Familienname folgender Personen:
 Boonsong Arjtaweekul (* 1936), thailändischer Sprinter
 Tarweejit Arjtaweekul (* 1941), thailändischer Sprinter